Бизон може да се односи на:

 Бизон, род папкара из фамилије шупљорогих говеда

или

 Бизон (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бизон (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер